Ningzong (寧宗 Níngzōng) ist mehrdeutig. Es bezeichnet die Tempelnamen verschiedener chinesische Kaiser:

 Song Ningzong, Kaiser der Song-Dynastie
 Yuan Ningzong, Kaiser der Yuan-Dynastie, siehe Irinchinbal